Filàtovo (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Filàtovo (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia